Трес Риос има више значења:

 Трес Риос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Риос (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Риос (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Риос (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Риос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Риос (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Риос (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику